

Toponyme 

 Buchy, commune française de la Moselle
 Buchy, commune française de la Seine-Maritime
 Buchy, commune déléguée intégrée à Buchy, commune française de la Seine-Maritime

Toponymes composés 
 Bosc-Roger-sur-Buchy, commune française de la Seine-Maritime
 Ernemont-sur-Buchy, commune française de la Seine-Maritime
 Sainte-Croix-sur-Buchy, commune française de la Seine-Maritime

Homonymie de toponyme
Toponymie française